Baazi (Hindi: बाज़ी, Urdu: بازی) ist der Titel mehrerer Hindi-Filme:

 Baazi (1951) von Guru Dutt
 Baazi (1968) von Moni Bhattacharya
 Baazi (1984) von Raj N. Sippy
 Baazi (1995) von Ashutosh Gowarikar